Bronisze (Mazovië)
 Bronisze (Ermland-Mazurië)